Усть-Стрелина — топоним:

 Усть-Стрелина — деревня, Топкинский район, Кемеровская область, Россия
 Усть-Стрелина — река Стрелина в верховье.